Нахор () — ім'я двох чоловіків згаданих у Старому Завіті.

Нахор — батько Тераха 
Нахор був сином Серуга. У віці 29 років у нього народжується Терах — батько майбутнього патріарха Авраама. Прожив 119 років та мав інших дітей ().

Нахор — син Тераха 
Другий Нахор був братом Авраама () , Гарана і  Сарри. Нахор народився в Урі халдейському там же і народилися всі його родичі. Його батько Терах узяв всю свою сім'ю і пішов дорогою у Ханаан (). Нахор залишився у Месопотамії  і жив у Арам-Нагараїмі. Мандрівники зупинилися в місті Харані, де Терах помер, а Авраам брат Нахора разом з племінником Лотом, пішли далі в Ханаан.  Нахор мав вісім синів від дружини Мілки і чотирьох від наложниці, подібно до 12 синів Якова. Один з його синів Кемуїл став прабатьком арамеїв (). У одного з синів Нахора — Бетуела було двоє дітей: син Лаван і дочка Ревека, яка стала дружиною Ісаака — сина Авраама. Подальше життя Нахора невідоме.

Примітки

Джерела 
Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Видавництво отців Василіан «Місіонер», 2005.

Біблійні особи
Книга Буття